Євагрій Антіохійський († 392) — архиєпископ Антиохійський
 Євагрій Константинопольський († 380) — архиєпископ Константинопольський
 Євагрій Понтійський (345—399) — християнський церковний діяч, чернець, письменник-богослов
 Євагрій Схоластик (537—600) — візантійський християнський історик та правник